Bing Crosby Sings with Judy Garland, Mary Martin, Johnny Mercer – kompilacyjny album muzyczny autorstwa Binga Crosby'ego wydany w 1948 roku, zawierający utwory nagrane z Judy Garland, Mary Martin i Johnnym Mercerem.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na zestawie pięciu płyt 78 obr./min, Decca Album No. A-631.

płyta 1 

(31 lipca 1944 i 9 marca 1945)

płyta 2 

(31 lipca 1944 i 9 marca 1945)

płyta 3 

(13 marca 1942)

płyta 4 

(15 kwietnia 1940)

płyta 5 

(1 lipca 1938)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1948
Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records